Agada – w buddyzmie panaceum, lek na wszystko
 Agada albo Haggada – opowiadanie rabiniczne